Het Noorse curlingteam vertegenwoordigt Noorwegen in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Noorwegen nam voor het eerst deel aan een internationaal toernooi tijdens het Europees kampioenschap van 1975 in het Franse Megève. Sedertdien heeft Noorwegen aan elk EK deelgenomen. Vanaf de jaren tachtig waren de Noren een geduchte tegenstander. In 1980 haalde het land voor het eerst de finale van het Europees kampioenschap. In 1990 volgde de eerste Europese titel. Noorwegen stond gedurende vijf jaar telkens op het podium. Toch was het nog tot 1999 wachten op de tweede en tot nog toe laatste Europese titel voor de Noren. Na deze tweede titel ging het geleidelijk bergaf met de Noorse prestaties. In 2006 degradeerde Noorwegen voor het eerst in de geschiedenis uit de A-divisie. Sindsdien wisselt Noorwegen bijna jaarlijks tussen de eerste en tweede afdeling van het Europees kampioenschap.

Op het wereldkampioenschap was Noorwegen tot op heden 33 keer present. Tot en met 2006 waren de Noren op elk wereldkampioenschap present, maar door de tegenvallende prestaties op het EK, kon het land zich sindsdien nog maar sporadisch plaatsen voor het WK. Tot op heden werd Noorwegen twee keer wereldkampioen: in 1990 en 1991. Beide keren werd het team geleid door skip Dordi Nordby, die ook in stond voor de twee enige Europese titels die Noorwegen tot nu toe kon winnen.

Op de Olympische Winterspelen kon Noorwegen nog nooit een medaille winnen. De vierde plaats, behaald in 2006, bleek tot op heden het hoogst haalbare. Het Noorse team werd bij elke deelname geleid door Dordi Nordby. In 2010 kon Noorwegen zich voor het eerst in de geschiedenis niet plaatsen voor de Olympische Spelen, een scenario dat zich sedertdien telkenmale herhaalde.

Noorwegen op de Olympische Spelen

Noorwegen op het wereldkampioenschap

Noorwegen op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling